Judith von Böhmen ist der Name folgender Personen:

 Judith von Schweinfurt (vor 1003–1058), Herzogin von Böhmen
 Judith von Böhmen († 1086) (1056/58–1086), Enkeltochter der vorherigen und Tochter des Königs Vratislav II. von Böhmen
 Judith von Böhmen († 1108) (um 1065–1108), Tochter des Königs Vratislav II. von Böhmen aus dessen 3. Ehe
 Judith von Thüringen (vor 1135–nach 1174), Königin von Böhmen
 Judith von Böhmen († 1230) (auch: Jutta; 1199/1202–1230), Enkeltochter der vorherigen und Tochter des Königs Ottokar I. Přemysl von Böhmen